"Campiglia" pode ser:

 Campiglia Cervo, comuna italiana do Piemonte
 Campiglia Marittima, comuna italiana da Toscana
 Campiglia dei Berici, comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos